Adição
Ou ainda:
 Mais (álbum de Marisa Monte)
 Mais (álbum de Os Arrais)
 Mais (álbum de Rui Bandeira)
 Mais (canção) – de Apascentar de Nova Iguaçu

Veja também 
 Maís - um povo do Benin

Desambiguação